Чемпионат Венгрии по футболу 2009/2010 проходил с 24 июля 2009 года по 23 мая 2010 года. Победу в чемпионате в 5-й раз в своей истории одержал клуб «Дебрецен».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели «Шиофок» и «РЕАК», занявшие 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Ференцварош» и «Ломбард Папа».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Бомбардиры 
 Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

2009/2010
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2009 году
Спорт в Венгрии в 2010 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2009/2010